Иван Синица:
 Синица, Иван Емельянович (1910—1976) — советский психолог, педагог (Украинская ССР).
 Синица, Иван Максимович (1927—2013) — советский архитектор. Главный архитектор Кировской области (1962—1985).